Palazzo della Provincia ist der Name folgender Paläste in Italien:
 Palazzo della Provincia in Arezzo
 Palazzo della Provincia in Bari
 Palazzo della Provincia in Bergamo
 Palazzo della Provincia in Caltanissetta
 Palazzo della Provincia in Grosseto
 Palazzo della Provincia in L’Aquila
 Palazzo della Provincia in Mailand, auch Palazzo Isimbardi
 Palazzo della Provincia in Messina
 Palazzo della Provincia in Parma
 Palazzo della Provincia in Ravenna
 Palazzo della Provincia in Reggio Calabria, auch Palazzo Foti
 Palazzo della Provincia in Sassari, auch Palazzo Sciuti
 Palazzo della Provincia in Treviso
 Palazzo della Provincia in Triest, auch Palazzo Galatti
 Palazzo della Provincia in Turin